Barbués kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Barbués (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Barbués (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar